М-Вейв (, ) — крытый конькобежный каток в Нагано, Япония. Построен к Зимним Олимпийским играм 1998 года для проведения соревнований по конькобежному спорту. В разное время каток переоборудуется для проведения концертов и соревнований по футболу. Расположен на высоте 342 метра над уровнем моря.

Рекорды катка

Ссылки 
 Официальный сайт
 M-Wave Nagano speedskatingnews.info
 Рекорды конькобежного спорта на сайте Союза конькобежцев России

Спортивные сооружения Нагано
Конькобежные катки Японии
Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 1998